Соревнования по волейболу на XI Панамериканских играх проходили с 12 по 18 марта 1991 года в Гаване (Куба) с участием 6 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Кубы.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Бразилия, Канада, Куба, Пуэрто-Рико, США.

Женщины 
 Аргентина, Бразилия, Канада, Куба, Перу, США.

Система проведения турнира 
По 6 команд-участниц у мужчин и женщин на предварительном этапе провели однокруговые турниры. По их результатам по 4 лучшие команды вышли в полуфинал и по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап 

 10 августа: США — Канада 3:1 (15:13, 16:14, 13:15, 15:10); Бразилия — Аргентина 3:1 (15:8, 14:16, 15:8, 15:9); Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:2, 15:2).
 11 августа: Аргентина — Пуэрто-Рико 3:0 (15:7, 15:9, 15:10); Бразилия — США 3:0 (15:8, 15:4, 15:13); Куба — Канада 3:0 (15:2, 15:8, 15:7).
 12 августа: США — Пуэрто-Рико 3:1 (15:6, 15:9, 12:15, 15:12); Бразилия — Канада 3:0 (15:7, 15:5, 15:7); Куба — Аргентина 3:0 (15:5, 15:9, 15:1).
 14 августа: Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:10, 15:11, 15:7); Аргентина — Канада 3:1 (15:7, 11:15, 15:12, 15:10); Куба — США 3:0 (15:3, 15:6, 15:9).
 15 августа: Канада — Пуэрто-Рико 3:1 (15:7, 16:14, 11:15, 15:12); США — Аргентина 3:2 (9:15, 15:13, 13:15, 15:11, 15:12); Куба — Бразилия 3:0 (15:4, 15:10, 15:8).

Матч за 5-е место 
16 августа
 Пуэрто-Рико — Канада 3:2 (10:15, 15:8, 15:9, 12:15, 15:12)

Плей-офф

Полуфинал 
16 августа
 Куба — Аргентина 3:0 (15:4, 15:3, 15:5)
 Бразилия — США 3:0 (15:5, 15:8, 15:7)

Матч за 3-е место 
17 августа
 Аргентина — США 3:1 (17:15, 6:15, 15:6, 15:10)

Финал 
17 августа
 Куба — Бразилия 3:0 (15:9, 15:12, 15:6)

Женщины

Предварительный этап 

 10 августа: Бразилия — Канада 3:0 (15:6, 15:8, 15:2); Куба — Аргентина 3:0 (15:5, 15:1, 15:3); Перу — США 3:0 (15:5, 15:6, 15:7).
 11 августа: Канада — Аргентина 3:0 (15:1, 15:2, 15:8); Куба — США 3:1 (14:16, 15:8, 15:2, 15:4); Перу — Бразилия 3:2 (13:15, 16:14, 9:15, 15:11, 15:12).
 12 августа: США — Аргентина 3:0 (15:7, 17:15, 15:4); Перу — Канада 3:0 (15:13, 15:4, 15:7); Куба — Бразилия 3:0 (16:14, 15:5, 15:10).
 14 августа: Перу — Аргентина 3:0 (15:1, 15:5, 15:8); Бразилия — США 3:1 (15:10, 10:15, 15:6, 15:2); Куба — Канада 3:0 (15:8, 15:9, 15:8).
 15 августа: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:7, 15:1, 15:2); Канада — США 3:1 (14:16, 15:6, 15:4, 15:10); Куба — Перу 3:1 (11:15, 15:6, 15:10, 15:7).

Матч за 5-е место 
16 августа
 США — Аргентина 3:1 (9:15, 15:6, 15:13, 15:5)

Плей-офф

Полуфинал 
16 августа
 Куба — Канада 3:0 (15:5, 15:13, 15:5)
 Бразилия — Перу 3:1 (15:6, 5:15, 17:15, 15:7)

Матч за 3-е место 
17 августа
 Перу — Канада 3:0 (15:13, 15:9, 15:2)

Финал 
17 августа
 Куба — Бразилия 3:1 (8:15, 15:6, 15:9, 15:6)

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Куба: Рауль Диаго, Хоэль Деспайн, Ларо Бельтран, Феликс Миллан, Идальберто Вальдес, Р.Вантес, …

  Бразилия: Марсело Неграо, Жорже Эдсон Брито, Джоване Гавио, Жилмар Тейшейра, Карлос Роберто Тоалдо, Маурисио Лима, Жанелсон душ Сантуш, Карлао (Антонио Гувейя), Андре Феррейра, Аллан Лобо, Танде (Алешандре Рамос), Талмо ди Оливейра.

  Аргентина.

Женщины 
  Куба: Таня Ортис Кальво, Мирея Луис Эрнандес, Регла Белл Маккензи, Магалис Карвахаль, Мерседес Кальдерон, Лилия Искьердо, Норка Латамблет Додино, …

  Бразилия: Керли Кристиан душ Сантуш, Ана Беатрис Мозер, Адриана Рамос Самуэл, Ида (Ана Маргарида Алварес), Тина (Кристина Лопес), Ана Мария Волпони, Силен Фальейро Роха, Рикарда Ракел Лима, Силвана Кул Пасити, Ана Флавия Санглард, Фернанда Вентурини, Фофао (Элия Рожерио ди Соуза).

  Перу.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1991 год в волейболе
Панамериканские игры 1991
Волейбол на Кубе